Ego Boys Minne är ett travlopp för varmblod. Loppet är ett sprinterlopp över 1640 meter med autostart och körs varje år inom ramen för Gulddivisionen i samband med att V75-tävlingar arrangeras på Rättviks travbana. Loppet körs till minne av Ego Boy. Förstapris i loppet är 150 000 kronor.

Segrare

Referenser 

Travlopp som körs på Rättviks travbana
Återkommande sportevenemang i augusti
Återkommande sportevenemang med premiär 1975